Albertinum (Nijmegen), een voormalig klooster van de Dominicanen te Nijmegen
 Albertinum (Dresden), een museum te Dresden.
 Albertina (Wenen), een museum/prentenkabinet in Wenen